Серге́й Алексе́евич Ле́бедев (, Нижний Новгород, Российская империя — 3 июля 1974, Москва, СССР) — один из основоположников советской вычислительной техники, директор ИТМиВТ, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Биография

Ранние годы 
Родился в Нижнем Новгороде в семье учителя и литератора Алексея Ивановича Лебедева и учительницы из дворян Анастасии Петровны (в девичестве Мавриной). Был третьим ребёнком в семье. Старшая сестра — художница Татьяна Маврина. В 1920 году семья переехала в Москву. В 1921 году сдал экзамены за курс средней школы и поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана, которое окончил в апреле 1928 года по специальности «инженер-электрик». Дипломная работа, выполненная под руководством Карла Круга, была посвящена проблемам устойчивости энергосистем, создававшихся по плану ГОЭЛРО.

Научная работа 
Начал работать во Всесоюзном электротехническом институте. После выделения в 1930 году электротехнического факультета МВТУ в самостоятельный Московский энергетический институт, стал преподавателем МЭИ. В 1933 году совместно с А. С. Ждановым опубликовал монографию «Устойчивость параллельной работы электрических систем». В 1935 году получил звание профессора, в 1939 году, не будучи кандидатом наук, защитил докторскую диссертацию, связанную с разработанной им теорией искусственной устойчивости энергосистем.

В течение 10 лет руководил отделом автоматики ВЭИ. Во время войны разработал систему стабилизации танкового орудия при прицеливании, принятую на вооружение, аналоговую систему автоматического самонаведения на цель авиационной торпеды. В 1945 году создал первую в стране электронную аналоговую вычислительную машину для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, которые часто встречаются в задачах связанных с энергетикой.

12 февраля 1945 года избран действительным членом АН УССР, а в мае 1946 года назначен директором Института энергетики АН УССР в Киеве. В 1947 году после разделения этого института становится директором Института электротехники АН УССР. Член ВКП(б) с 1946 года.

В 1947 году организовал в Институте электротехники лабораторию моделирования и вычислительной техники, в которой 1948—1950 годах под его руководством была разработана первая в СССР и континентальной Европе Малая электронно-счётная машина (МЭСМ). В 1950 году приглашён в Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) АН СССР в Москве, где руководил созданием БЭСМ-1. После сдачи БЭСМ-1, с 1952 года являлся директором ИТМиВТ. Институт впоследствии получил его имя.

Под его руководством были созданы 15 типов ЭВМ, начиная с ламповых (БЭСМ-1, БЭСМ-2, М-20) и заканчивая современными суперкомпьютерами на интегральных схемах. По словам президента Российской академии наук Осипова, разработки Лебедева «определили столбовую дорогу мирового компьютеростроения на несколько десятилетий вперёд».

В 1953 году избран академиком АН СССР по отделению физико-математических наук (счётные устройства). В 1955 году подписал «письмо трёхсот».

Выступал резко против начавшегося в 1970-е годы копирования американской системы IBM 360, воплощённой в серии ЕС ЭВМ.

Смерть 

В начале 1970-х годов по состоянию здоровья уже не мог руководить ИТМиВТ, и в 1973 году в связи с тяжёлой болезнью ушёл с поста директора, продолжив работать дома, участвуя в проработке принципиальных положений суперкомпьютера «Эльбрус». Сергей Алексеевич Лебедев умер 3 июля 1974 года. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 3).

Семья 
 Жена (с 1933 года) — Алиса Григорьевна Лебедева (урождённая Штейнберг, 1911—1979), виолончелистка, выпускница Института имени Гнесиных, из семье зерноторговца, затем консультанта Экспортхлеба Григория Ефремовича Штейнберга (репрессирован). Мужем её сестры был Марк Абрамович Блюменфельд (1903—1937, расстрелян), экономист и троцкист, в чьей квартире семья Лебедевых жила в 1930-е годы и воспоминания о котором оставил его солагерник Варлам Шаламов (сама сестра Елена Григорьевна Штейнберг (1904—?) также была репрессирована).
 Сын — Сергей (род. 1935), математик.
 Дочери-близнецы (1939) — Екатерина (пианистка) и Наталья (историк).

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (1 июня 1956 года)
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за разработку и внедрение устройства компаундирования генераторов электростанций для повышения устойчивости энергосистем и улучшения работы электроустановок
 Ленинская премия (1966) — за создание системы «А» (ПРО)
 Государственная премия СССР (1969) — за разработку и внедрение в народное хозяйство высокопроизводительной универсальной ЭВМ БЭСМ-6
 четыре ордена Ленина (27 марта 1954 года, 1 июня 1956, 9 ноября 1962 года, 1 ноября 1972 года)
 орден Октябрьской революции (26 апреля 1971 года)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (16 мая 1947 года, 23 февраля 1957 года)
 медаль «Пионер компьютерной техники» (1996 — посмертно) — за разработку МЭСМ — первой ЭВМ в СССР и континентальной Европе, а также за основание советской компьютерной промышленности.

Память 

 В честь учёного названы улицы в Киеве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, в Киеве установлен памятник Лебедеву.
 Имя Лебедева присвоено Институту точной механики и вычислительной техники, в здании которого размещён мозаичный портрет учёного из разноцветного дерева.
 Российская академия наук за выдающиеся работы в области разработок вычислительных систем ежегодно вручает премию имени Лебедева.
 На стене дома по адресу улица Новопесчаная дом № 21, корпус 1, в котором жил Лебедев, установлена мемориальная доска.
 В 2017 году Почтой России выпущена памятная почтовая карточка, посвящённая пятидесятилетию БЭСМ-6 с портретом Лебедева.

Примечания

Литература 
 Малиновский Б. Н. Академик С. А. Лебедев. К., 1982;
 С. А. Лебедев. К 100-летию со дня рождения основоположника отечественной вычислительной техники. М., 2002.

Ссылки 
 Сергей Алексеевич Лебедев История развития информационных технологий на Украине
 Лебедев Сергей Алексеевич Интернет проект «Компьютерная история в лицах»
 Лебедев Сергей Алексеевич Сайт МЭИ(ТУ)
 
 Академик Сергей Алексеевич Лебедев. Сайт Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН.
 
 Лебедев, Сергей Алексеевич. История компьютера.
 Лебедев, Сергей Алексеевич. ЭВМ посредством ЭВМ.
 Статья, посвящённая 105-летию со дня рождения академика С. А. Лебедева
 С. А. Лебедев (некролог) // Вестник АН СССР, 1974, № 9, стр. 109
 История отечественной электронной вычислительной техники — М.: Столичная энциклопедия, 2014, 576 с. ISBN 978-5-903989-24-9
 Почтовая карточка, посвящённая С. А. Лебедеву и БЭСМ-6

Выпускники МГТУ
Преподаватели кафедры электронных вычислительных машин Московского физико-технического института
Учёные в области информатики СССР
Пионеры компьютерной техники
Подписавшие «письмо трёхсот»
Преподаватели МЭИ
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Персоналии:История компьютерной техники
Компьютерные инженеры